Східне Помор'я (балтійське) () в польських джерелах — область на березі Гданської затоки Балтійського моря.
 Східне Помор'я (тихоокеанське) в російській топоніміці XIX століття — область, яка тяжіє до узбережжя Тихого океану.